

Селища:
 Привітне — Одеська область, Білгород-Дністровський район
Привітне — Черкаська область, Золотоніський район

Села:
 Привітне — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Привітне — Автономна Республіка Крим, Алуштинська міська рада
 Привітне — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Привітне — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Привітне — Волинська область, Володимирський район
 Привітне — Житомирська область, Коростенський район
 Привітне — Запорізька область, Запорізький район
 Привітне — Луганська область, Луганський район
 Привітне — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Привітне — Рівненська область, Дубенський район
 Привітне — Херсонська область, Херсонський район
 Привітне — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Привітне — Черкаська область, Золотоніський район, Вознесенська сільська громада
Привітне — Черкаська область, Золотоніський район, Драбівська сільська громада
 Привітне — Чернігівська область, Чернігівський район